LOEKS (band), een Groningse studentenband (anno 2017)
Loeks (krant), een voormalige krant (1976-2004) in de stad Groningen
De voornaam Loeks, Groningse variant op Lucas
Peerd van Ome Loeks, een beeld voor het Hoofdstation Groningen
Veulen (beeld), ook bekend als Lutje Loeks